Ханька́н — фамилия эвенкийского происхождения.

Известные носители:
 Ханькан, Константин Алексеевич (1943—2021) — дальневосточный советский, российский, эвенский писатель.
 Ханькан, Юрий Владимирович (1962—2022) — колымский косторез, знаток эвенского эпоса, сказитель, автор эвенских сказок, член Союза художников России, артист Магаданского музыкального и драматического театра.